Cicadas kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Cicadas (administrativ by i Indonesien, lat -6,74, long 108,26), Jawa Barat, 
 Desa Cicadas (administrativ by i Indonesien, lat -6,41, long 107,79), Jawa Barat, 
 Desa Cicadas (administrativ by i Indonesien, lat -6,72, long 107,62), Jawa Barat, 
 Desa Cicadas (administrativ by i Indonesien, lat -7,00, long 107,22), Jawa Barat, 
 Kelurahan Cicadas, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Cicadas, distrikt, Jawa Barat, 
 Desa Cicadas (administrativ by i Indonesien, lat -6,48, long 107,41), Jawa Barat, 
 Desa Cicadas (administrativ by i Indonesien, lat -6,58, long 106,68), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar